Campament Nacional Radical (del seu nom en polonès Obóz Narodowo-Radykalny), partit polític històric de Polònia
 Oficina d'Investigació Naval (del seu nom en anglès Office of Naval Research), organisme de la Marina dels Estats Units encarregat dels seus programes de recerca
 Oficina per a la Regulació Nuclear (del seu nom en anglès Office for Nuclear Regulation), organisme regulador per a la indústria civil nuclear al Regne Unit